Les Dyakiidae sont une famille d' escargots terrestres à respiration aérienne. Ces mollusques gastéropodes pulmonaires terrestres font partie de la superfamille des Trochomorphoidea (selon la taxonomie des Gastropoda de Bouchet & Rocroi, 2005 ). 

Certaines des espèces de cette famille sont senestres au niveau de l'enroulement de coquille.

Distribution 
La famille des Dyakiidae est endémique du Sundaland en Asie du Sud-Est.

Anatomie 
Dans cette famille, le nombre de chromosomes haploïdes est compris entre 26 et 30 (selon les valeurs de ce tableau).

La famille comprend également Quantula striata, le seul gastéropode terrestre connu à émettre de la lumière.

Les caractéristiques du système digestif sont les suivantes. La masse buccale est petite. La mâchoire est lisse. L'estomac est très simple avec des muscles faibles (comme c'est le cas chez la majorité des escargots terrestres). (Ces caractéristiques anatomiques incluent également la famille des Staffordiidae qui était considérée comme faisant partie des Dyakiidae au moment où l'étude a été réalisée).

Genres 
La famille des Dyakiidae comprend les 11 genres suivants, avec un nombre régulièrement croissant d'espèces décrites (71 espèces jusqu'en 2007  + 11 nouvelles espèces en 2009  ) :

 Asperitas Grey, 1857 - 14 espèces
 Bertia Ancey, 1887 - au moins 4 espèces
 Dyakia Godwin-Austen, 1891 - genre type, 22 espèces
 Elaphroconcha Gude, 1911 - 10 espèces
 Everettia Godwin-Austen, 1891  - 25 espèces
 Kalamantania Laidlaw, 1931 - une seule espèce : Kalamantania whiteheadi (Godwin-Austen, 1891) 
 Phuphania Tumpeesuwan, Naggs & Panha, 2007 - 3 espèces dont : Phuphania globosa Tumpeesuwan, Naggs & Panha, 2007 
 Pseudoplecta Laidlaw, 1932 - une seule espèce : Pseudoplecta bijuga (Stoliczka, 1873)
 Pseudoquantula Jirapatrasilp & Panha gen. nov. - une seule espèce : Pseudoquantula lenticularis Jirapatrasilp & Panha sp. nov. 
 Quantula Baker, 1941 - 7 espèces dont : Quantula striata (Gray, 1834)
 Rhinocochlis Thiele, 1931 - une seule espèce : Rhinocochlis nasuta (Metcalfe, 1852)
 Sasakina Rensch, 1930 - 5 espèces

Cladogramme 
Le cladogramme suivant montre les relations phylogéniques de cette famille et superfamille avec les autres familles du clade limacoide :

Références

Lectures complémentaires 

 Laidlaw FF (1931). "Sur une nouvelle sous-famille Dyakiinae des Zonitidae". Actes de la Société malacologique de Londres 19 : 190-201. abstrait .
 Schileyko AA (2003). « Traité des mollusques pulmonaires terrestres récents. 10. Ariophantidae, Ostracolethaidae, Ryssotidae, Milacidae, Dyakiidae, Staffordiidae, Gastrodontidae, Zonitidae, Daudebardiidae, Parmacellidae". Ruthénica, Supplément 2. 1309-1466.
 Bouchet P., Rocroi JP, Hausdorf B., Kaim A., Kano Y., Nützel A., Parkhaev P., Schrödl M. & Strong EE (2017). Classification révisée, nomenclature et typification des familles de gastéropodes et de monoplacophores. Malacologie. 61(1-2): 1-526

Liens externes 

 Gude, GK et Woodward, BB (1921). Sur Hélicella, Férussac. Actes de la Malacological Society de Londres. 14 (5/6): 174-190. Londres

Media related to Dyakiidae at Wikimedia Commons

Helicidae